Týniště kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Týniště (okres Plzeň-jih)
Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou)